Соман:

 Соман — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Соман — коммуна во Франции, в департаменте Гар.

Персоналии 
 Соман, Милинд (род. 1965) — индийский актёр, продюсер и фитнес-промоутер.
  (род. 1981) — спортсменка из Кот-д’Ивуара (прыжки в длину).

См. также 
 Соман-де-Воклюз
 Сомани